Giovanni Rossi o de' Rossi –  vescovo cattolico italiano (1419-1493)
Giovanni Rossi – presbitero e scrittore italiano (1785-1867)
Giovanni Rossi – chirurgo italiano (1801-1853)
Giovanni Rossi – anarchico italiano (1856-1943)
Giovanni Rossi – presbitero italiano (1887-1975)
Giovanni Rossi - partigiano italiano (1913-1944)
Giovanni Rossi – ciclista svizzero (1926-1983)
Giovanni Rossi – saltatore con gli sci italiano
Giovanni Rossi – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano (1966)
Giovanni Rossi – scrittore e giornalista italiano (1974)
Giovanni Rossi –  calciatore italiano (1984)
Giovanni Rossi –  skialper mountain runner  (1999)